Niemcy:
 Lindstedt – dzielnica Gardelegen
 Lindstedt – pałac

Osoby:
 Anders Lindstedt – szwedzki matematyk
 Hans Dietrich Lindstedt – niemiecki pisarz
 Iwona Lindstedt – polska muzykolożka
 Robert Lindstedt – szwedzki tenisista

Inne:
 Lindstedt – ród